El National Invitation Tournament 1959 fue la vigésimo segunda edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad St. John's, que lograba su tercer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1959

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1950)

Baloncesto en 1959
National Invitation Tournament